Муссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Муссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Муссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези
 Муссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен